Любино Поле — топоним в Новгородской области России:
 Любино Поле — деревня в Батецком муниципальном районе Новгородской области, относится к Передольскому сельскому поселению;
 Любино Поле — мемориал, расположенный близ автодороги Санкт-Петербург — Москва на территории Чудовского района. Посвящён памяти павших воинов, сражавшихся на Волховском фронте в годы Великой Отечественной войны.